The Tin Angel – album Odetty Holmes wydany w roku 1954.

Lista utworów

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy Odetty
Albumy muzyczne wydane w roku 1954
Albumy folkowe